Die Fotbollsallsvenskan 1997 war die 73. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 6. April und dem 26. Oktober 1997 wurde in ihr der schwedische Fußballmeister ausgespielt.

Halmstads BK gewann zum dritten Mal nach 1976 und 1979 den Von-Rosens-Pokal als schwedischer Meister. Die von Tom Prahl betreute Mannschaft mit Spielern wie Torbjörn Arvidsson, Torschützenkönig Mats Lilienberg, Jesper Mattsson, Stefan Selakovic und Håkan Svensson verwies Vorjahresmeister IFK Göteborg und Malmö FF auf die Plätze.

Am Tabellende erreichten Östers IF und Aufsteiger Västerås SK die Relegationsplätze. Während Östers IF sich durchsetzen konnte musste Västerås SK den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Degerfors IF und Aufsteiger Ljungskile SK, die die direkten Abstiegsplätze belegten, begleiteten den Klub aus der Provinz Västmanlands län in die Division 1.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Der Dritt- und der Viertletzte der Allsvenskan traten in Hin- und Rückspiel gegen die jeweiligen Vizemeister der einzelnen Division 1 Staffeln an. Die Erstligaklubs Östers IF und Västerås SK trafen auf BK Häcken und Djurgårdens IF, wobei Östers IF den Klassenerhalt und BK Häcken den Erstligaaufstieg schaffte.

|}

Torschützenliste 
Den Titel des schwedischen Torschützenkönigs teilten sich drei Spieler. Mats Lilienberg von Halmstads BK, Christer Mattiasson von IF Elfsborg und Dan Sahlin von Örebro SK erzielten jeweils 14 Saisontore.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1997
Fußballsaison 1997